Куесконтитла има више значења:

 Куесконтитла (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Куесконтитла (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику